Der Name Lisa wurde für mehrere tropische Wirbelstürme verwendet.

 Hurrikan Lisa (1998) – ein Sturm, der weitab vom Land nach Norden zog;
 Hurrikan Lisa (2004) – kapverdischer Sturm, der erst 11 Tage nach seiner Bildung zu einem Hurrikan wurde und wieder verschwand, ohne Auswirkungen an Land zu haben;
 Hurrikan Lisa (2010) – bildete sich im September bei den kapverdischen Inseln und blieb bis zu seiner Auflösung im östlichen Teil des Atlantiks.

 Tropischer Sturm Lisa, mit Auswirkungen auf Südchina, siehe Pazifische Taifunsaison 1996

 Zyklon Lisa (1981), siehe Zyklonsaison im Südwestindik 1980–1981

 Zyklon Lisa (1966), siehe Australische Zyklonsaisons vor 1970
 Zyklon Lisa (1991), siehe Australische Zyklonsaison 1990–1991

Siehe auch: Tropischer Wirbelsturm Liza